Il Campionato mondiale di scherma 2015 è stata la 63ª edizione della manifestazione. Si è svolta a Mosca in Russia, dal 13 al 19 luglio 2015.

Programma 
Il programma prevede 12 eventi, 6 maschili e 6 femminili. Le gare si sono svolte all'interno dell'Olimpijskij di Mosca.

Podi

Uomini

Donne

Risultati

Uomini

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Donne

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Medagliere

Voci correlate 
 Eventi sportivi nel 2015

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Scherma nel 2015